Adona puede referirse a:

 El nombre vulgar de Prunus avium o cerezo silvestre.
 Adona, una ciudad en Estados Unidos.
 Río Adona, en Rumania.
 Rer bare, también conocidos como Adonas, una etnia de Etiopía.